La I liga 1993-1994 è stata la 60ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Prima fase

Seconda fase

Girone playoff

Girone retrocessione

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Keith Williams,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
1993-1994